The Arrangement ist der Titel folgender Werke:

 The Arrangement, Originaltitel von Das Arrangement, US-amerikanischer Film von Elia Kazan (1969)
 The Arrangement (Fernsehserie, 2010), US-amerikanische Fernsehserie (2010) 
 The Arrangement (Fernsehserie, 2017), US-amerikanische Fernsehserie (2017)